Trunz ist 

 der deutsche Name der polnischen Ortschaft Milejewo, siehe Milejewo

Trunz ist der Familienname folgender Personen:

 August Trunz (1875–1963), deutscher Gründer der Prussica-Sammlung Trunz von 40'000 Büchern
 Erich Trunz (1905–2001), deutscher Germanist, Sohn von August Trunz
 Helmut Trunz (?), deutscher Komponist und Kameramann
 Hansheinrich Trunz (1908–1994), deutscher Agrarjournalist und Kulturhistoriker, Sohn von August Trunz
 Marco Trunz (?), deutscher Modefotograf
 Martin Trunz (* 1970), Schweizer Skispringer
 Petra Trunz (?), Schweizer Pferdezüchterin